Scanzano ima više značenja:
 Scanzano, L'Aquila
 Scanzano, Rieti